Gribkow lautet der Nachname folgender Personen:

 Anatoli Iwanowitsch Gribkow (1919–2008), sowjetischer Militär
 Wladimir Wassiljewitsch Gribkow (1902–1960), sowjetischer Schauspieler